Патрио́т — см. Патриотизм.
 Патриот (издательство)
 Патриот — роман Терри Пратчетта.
 Патриот — военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации в Кубинке.
 Патриот — венгерский хоккейный клуб.
 Патриот — российская компьютерная игра жанра шутер от первого лица 2009 года выпуска.
 Патриот: ДемократиZация — российская компьютерная игра, шутер от первого лица. 2006 год.
 Патриот — альбом группы «Облачный край».
 Патриот — песня группы «Ария».
 Патриот — псевдоним американского рестлера Дела Уилкса (1961—2021).

Фильмы

Телесериалы 
 Патриот — российский комедийный телесериал производства компании «Good Story Media».

См. также 

 Patriot (список неоднозначностей)
 Патриоты (фильм)
 Санкт-Петербургский драматический театр «Патриот» РОСТО
 Патриоты России — российская политическая партия.
 УАЗ Патриот — российский автомобиль повышенной проходимости (вcедорожник) Ульяновского Автозавода
 Пэтриот — американский зенитный ракетный комплекс.
 Нью-Ингленд Пэтриотс
 Патриотическое общество (значения)

Примечания